Lucius Gellius Publicola peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Lucius Gellius Publicola, consul en 72 av. J.-C. ;
 Lucius Gellius Publicola, consul en 36 av. J.-C.